Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Віра Звонарьова з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло..

{{columns-list|2|
  Дінара Сафіна (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (2-ге коло)
  Олена Дементьєва ''(2-ге коло)
  Віра Звонарьова (переможниця)
  Ана Іванович (фінал)
  Світлана Кузнецова (2-ге коло)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Вікторія Азаренко (півфінал)
  Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Алізе Корне (2-ге коло)
  Флавія Пеннетта (4-те коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Домініка Цібулкова (2-ге коло)
  Чжен Цзє (2-ге коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
  Амелі Моресмо (3-тє коло)
  Кая Канепі (3-тє коло)
  Анна Чакветадзе (3-тє коло)
  Ай Суґіяма (2-ге коло)
  Аліса Клейбанова (3-тє коло)
  Агнеш Савай (4-те коло)
  Сібіль Баммер (чвертьфінал, знялась через травму плеча)
  Альона Бондаренко (2-ге коло)
  Александра Возняк (3-тє коло)
  Івета Бенешова (2-ге коло)
  Сара Еррані (2-ге коло, знялася)
  Пен Шуай (3-тє коло)
  Карла Суарес Наварро (2-ге коло)
  Даніела Гантухова (4-те коло)
  Хісела Дулко (3-тє коло)
  Сорана Кирстя (2-ге коло)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня половина 

 Секція 1 

 Секція 2 

|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= Є Янкович
|RD2-score08-1=4
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3= 
|RD3-seed01= 
|RD3-team01=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2='''6
|RD3-score04-3= 
|RD4-seed01= 
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=0
|RD4-score01-3=r
|RD4-seed02= 
|RD4-team02=

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

BNP Paribas Open 2009
Bnp Paribas Open